Грендаль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грендаль, Владимир Давыдович (1884—1940) — российский и советский военный деятель, учёный-артиллерист. Генерал-полковник артиллерии (1940).
 Грендаль, Дмитрий Давыдович (1898—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (28.09.1943)